Przytoczno – wieś w woj. lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Jeziorzany
 Przytoczno – część wsi Pieski w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, gminie Cewice

3 jeziora w Polsce:
 Przytoczno – jezioro położone w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Koronowo
 Przytoczno – jezioro położone w woj. lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Przytoczna
 Przytoczno – jezioro na Równinie Drawskiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik